Wien ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Wien, Bundesland und Hauptstadt Österreichs
 Wien (Wisconsin), Ortschaft im Marathon County, Wisconsin, Vereinigte Staaten 
 Wien (Town), Town(ship) im Marathon County, Wisconsin, Vereinigte Staaten 
 Klein-Wien, Ort in der Gemeinde Furth bei Göttweig in Niederösterreich
 Wien (Inzell), Ortsteil von Inzell, Bayern
 Vídeň, deutsch Wien, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien

 Wien (Fluss), zum Donaukanal in Wien  

Wien ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Wien (* 1940), deutscher Maler und Zeichner 
 Alexa Wien (* 1957), deutsche Politikerin (PDS, Die Linke)
 Barbara Wien (* 1953), deutsche Verlegerin, Antiquarin, Buchhändlerin und Galeristin
 Dieter Wien (* 1934), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Erika Wien (1928–2019), österreichische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Fabian Oscar Wien (* 1983), deutscher Schauspieler
 Frank Wien (1930–1998), deutscher Jurist und Politiker (FDP)
 Gerhard Wien (* 1941), ehemaliger Abgeordneter im Thüringer Landtag (1990–1994)
 Karl Wien (1906–1937), Geograf und Physiker, Bergsteiger und Expeditionsleiter
 Katharina Wien (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Manfred Weber-Wien (* 1969), österreichischer Maler und Zeichner
 Matthias Wien (* 1963), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Max Wien (1866–1938), deutscher Physiker
 Otto Wien (1799–1868), deutscher Gutsbesitzer und Abgeordneter
 Thorsten Wien (* 1969), deutscher Schauspieler und Filmproduzent
 Ulrich Andreas Wien (* 1963), deutscher evangelischer Theologe  
 Waldemar Wien (1927–1994), deutscher Bildhauer
 Wilhelm Wien (1864–1928), deutscher Physiker
 Wolfgang Wien, deutscher Brigadegeneral

Wien ist der Name folgender Schiffe:

 SMS Wien, Linienschiff der k.u.k. Kriegsmarine.
 Wien (Schiff, 1911), ein Passagierschiff des Österreichischen Lloyds

Wien steht zudem für:
 Wien (Segelflugzeug)

Siehe auch:
 Wiens
 Wiener
 Wiene
 Vien
 Vienna
 Wien-Effekt